Diese Liste beinhaltet alle deutschen American-Football-Vereine, die in den Jahren 2010 bis heute mit einer Herrenmannschaft an einer offiziellen Liga des AFVD bzw. des AFBD teilnahmen. Farblich hinterlegt ist die Ligazugehörigkeit, in Klammern die Endplatzierung in der Liga in dieser Saison. Insgesamt umfasst die Liste 228 Mannschaften, mit 160 aktiven Mannschaften gab es 2012 die wenigsten Mannschaften, 2013 mit 196 aktiven Mannschaften die größte Zahl.

Legende

Teams

Vereinsumbenennungen 
 Verschiedene Vereine benannten sich im Laufe der Zeit um, diese sind, sofern bekannt, unter einem Namen zusammengefasst

Vereinsfusionen 
 Im Laufe der Zeit kam es immer wieder zu Vereinsfusionen, in diesem Fall stehen die Vereine, im Gegensatz zu den Umbenennungen, alleine in der Tabelle.

!
Aktive American-Football-Vereine in Deutschland (2000-2009)